Родолф фон Емз (; * ок. 1200 в Хоенемс във Форарлберг; † 1254) е австрийски благородник от род Емз, немски средновековен поет и хронист (1220 – 1254).

Той е син на Гозвинус фон Амедис († сл. 1210) и правнук на Гозвинус фон Амедис († сл. 1185) и Аделаида Чило.

Родолф фон Емз е на служба при графовете на Монфор. Той твори литературно между 1220 и 1254 г., произведенията му не са напълно запазени.

Родолф фон Емз вероятно умира като придружител на крал Конрад IV (1228 – 1254) по време на пътуването му до Италия.

Деца 
Родолф фон Емз има един син:
 Гоцвин фон Амедис († 1297); баща на:
 Улрих I фон Емз († сл. 23 юни 1356)

Произведения 
 Der guote Gêrhart
 Barlaam und Josaphat (Digitalisat)
 Alexanderroman
 Weltchronik (Digitalisat)
 Willehalm von Orlens (Digitalisat)

Издания 
 Rudolf von Ems, Der guote Gêrhart, hrsg. von John Asher. 3. Auflage, Tübingen 1989. (Altdeutsche Textbibliothek, Bd. 56).
 Rudolf von Ems, Der Gute Gerhard, hrsg. von Moritz Haupt. Weidmann´sche Buchhandlung, Leipzig 1840.
 Rudolf von Ems, Barlaam und Josaphat, hrsg. von Franz Pfeiffer. Leipzig 1843. (Deutsche Dichtungen des Mittelalters, Bd. 3), (Nachdruck Berlin 1965).
 Rudolf von Ems, Alexander. Ein höfischer Versroman des 13. Jahrhunderts, 2 Bände, hrsg. von Victor Junk. Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1970. (Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1928 – 1929).
 Rudolf von Ems, Weltchronik. Aus der Wernigeroder Handschrift hrsg. von Gustav Ehrismann. 2. unveränderte Auflage, Weidmann, Dublin 1967. (Deutsche Texte des Mittelalters, Bd. 20).
 Rudolf von Ems, Willehalm von Orlens, hrsg. aus dem Wasserburger Codex der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen von Victor Junk, Berlin 1905. (Deutsche Texte des Mittelalters, Bd. 2) (Nachdruck Dublin/Zürich 1967).

Библиография 
 Angelika Odenthal: Rudolf von Ems. Eine Bibliographie. Gabel, Köln 1988. ISBN 3-921527-14-7.

Литература 
 Veronika Feller-Vest: Rudolf von Ems. Швейцарски исторически лексикон
 Karl Schröder: Rudolf von Ems. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 6, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 94 – 96.
 Erika Weigele-Ismael: Rudolf von Ems. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 22, Duncker & Humblot, Berlin 2005, ISBN 3-428-11203-2, S. 194 f.
 Constantin von Wurzbach: Embs, Rudolph von. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 9. Theil. Kaiserlich-königliche Hof-und Staatsdruckerei, Wien 1863, S. 189 f.

Източници

Външни препратки 

 „Homepage des Fähnlein Ems“
 Die Grafen von Hohenems, Vorarlberg Chronik

Хоенемс (род)
Австрийски поети
Средновековна литература
Австрийска аристокрация
Родени през 13 век
Починали през 1254 година